Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej 2007 – odbyły się w dniach 16 – 27 lipca 2007 roku w Austrii. Mistrzem Europy została reprezentacja Hiszpanii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 
 3 gole
  Kévin Monnet-Paquet
  Änis Ben-Hatira
  Konstandinos Mitroglu

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2007 w Austrii